

Сілвер-Спрінг Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсільванія
 Сілвер-Спрінг — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Сілвер-Спрінгс